Tjärnflotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnflotjärnarna, sjö i Ragunda kommun, 
Tjärnflotjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Tjärnflotjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Tjärnflotjärnen (Marby socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Tjärnflotjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (4,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn